Schwarzenberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Schwarzenberg, Luzern, ort och kommun i kantonen Luzern,

Tyskland 

 Schwarzenberg, stadskommun, Sachsen,

Österrike 

 Schwarzenberg (berg i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung), 
 Schwarzenberg, högsta punkten på Gahns, platå,  Niederösterreich,  
 Schwarzenberg (kommun i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz), 

Robotskapade Österrikeförgreningar